Апре́льское восста́ние — антифашистское восстание в Италии 18—28 апреля 1945 года. Было организовано итальянским Сопротивлением под руководством Комитета национального освобождения (КНО) и направлено против диктатуры Бенито Муссолини и поддерживающих его немецких оккупантов.

Прологом восстания явилась забастовка, начавшаяся 18 апреля на предприятиях Турина, которая вскоре распространилась на все города Северной Италии и переросла в вооружённые выступления. 19 апреля восстала Болонья, 22 апреля — Модена, 24 апреля — Реджо-нель-Эмилия.

25 апреля КНО обратился к народу с призывом ко всеобщему вооружённому восстанию — в современной Италии этот день считается национальным праздником. С 25 по 27 апреля восстание охватило всю оккупированную часть Италии.
26 апреля перед повстанцами капитулировал немецкий гарнизон Генуи. На следующий день был освобождён Милан, а 28 апреля, после кровопролитных боёв, партизаны вошли в Турин; в тот же день восстала Венеция.

В результате восстания к концу апреля вся Северная Италия была освобождена от фашистов и их немецких союзников. Итальянская социальная республика — фашистское марионеточное государство, созданное Муссолини в 1943 году, прекратила своё существование, а её лидер Бенито Мусоллини был казнён повстанцами 28 апреля. Кроме того, восстание сыграло большую роль в спасении промышленного потенциала Северной Италии от уничтожения отступавшими фашистами.

См. также 
 Гражданская война в Италии (1943—1945)

Литература 
 Белоусов Л. С. Бенито Муссолини — политический портрет // Новая и новейшая история. — 1991. — № 5. — С. 6.

Ссылки 
 Апрельское восстание 1945 — статья в Большой советской энциклопедии

Восстания в Италии
Конфликты 1945 года
Движение Сопротивления в Италии
Восстания во Второй мировой войне
1945 год в Италии
Апрель 1945 года
Бенито Муссолини